Эспи́на () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Арзак Эспина, Елена
 Мартин Эспина, Фернандо
 Эспина Сальгеро, Густаво
 Эспина, Альфонсо де